В таблице представлены народы России, распределённые по языковым семьям и группам. Жирным шрифтом выделены коренные народы, преимущественно или в основном проживающие только в России и не имеющие государственные образования и большие ареалы расселения вне России.

Данные переписей 1989, 2002, 2010, 2020-2021 годов:

См. также 
 Национальный состав России
 Расселение народов России

Примечания 

													
Население России
 
Народы России
Р